

Allemagne

Empire allemand 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie puis de la  division de cavalerie
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve

Allemagne fédérale

Cameroun 
  d'infanterie motorisée des Forces armées camerounaises

Espagne

République d'Espagne

États-Unis

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Royaume-Uni (et Empire britannique) 
 
 
  de la  d'infanterie

Union soviétique

Zaïre 
  commando